Ива́н Дёмин:
 Дёмин, Иван Егорович (1924—1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Дёмин, Иван Михайлович (1915—1992) — директор Минского автомобильного завода, Герой Социалистического Труда.